Wayne Brown – calciatore inglese nato nel 1977;
Wayne Brown – calciatore inglese nato nel 1988.